Владимир Анатольевич Алай (род. 5 декабря 1960, Белорусская ССР, СССР) — советский и российский деятель органов внутренних дел. Министр внутренних дел по Республике Адыгея с 3 октября 2017 по 3 августа 2020. Начальник Управления МВД России по Рязанской области с 3 августа 2020. Генерал-майор полиции (2016). Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации.

Биография 
Родился 5 декабря 1960 в Белорусской ССР.

В 1996 окончил Институт Современного Бизнеса, в 2000 — Юридический институт МВД России, в 2005 — Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Службу в органах внутренних дел начал в 1981 младшим инспектором оперативной группы отряда милиции особого назначения. Более 20 лет служил в подразделениях специального назначения, пройдя путь до командира специального отряда быстрого реагирования ГУВД города Москвы.

На протяжении нескольких лет занимал руководящие должности в оперативном управлении и комендантской службе ГУ МВД России по городу Москве, затем был назначен на должность заместителя начальника Центра специального назначения вневедомственной охраны МВД России — командира специального полка полиции.

С мая 2015 по октябрь 2017 — заместитель начальника Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу — руководитель Временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России.

Указом Президента Российской Федерации от 11 июня 2016 присвоено специальное звание «генерал-майор полиции».

С 3 октября 2017 по 3 августа 2020 — министр внутренних дел по Республике Адыгея.

С 3 августа 2020 — начальник Управления МВД России по Рязанской области.

Награды 
 Государственные
 Орден «За личное мужество»
 Медаль «За отвагу»
 Медаль «За отличие в охране общественного порядка»
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
 Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации

 Ведомственные
 Медаль «За безупречную службу» III степени
 Медаль «200 лет МВД России»
 Медаль «За отличие в службе» I и II степеней (МВД России)
 Медаль «За доблесть в службе» (МВД России)
 Медаль «За боевое содружество» (МВД России)
 Нагрудный знак «Почётный сотрудник МВД»
 Нагрудный знак «200 лет МВД России»
 Медаль «За содействие» (ГФС России)
 Медаль «За боевое содружество» (ФСО России)
 Медаль «За воинскую доблесть» I степени (Минобороны России)
 Медаль «200 лет Министерству обороны»

Семья 
Женат, имеет двух детей.

Примечания

Ссылки 
 МВД России в лицах
 Новым замначальника волгоградского ГУВД стал Александр Речицкий
 Делегация МВД по Адыгее приняла участие в митинге на Мемориале Майкопского гарнизона

Генерал-майоры полиции (Российская Федерация)
Милиционеры СССР
Выпускники Российской академии государственной службы